rana postrzałowa
 lumbago – nagły, silny ból pleców